Шестикни́жие — из шести книг (томов).

 «Шестикнижие» — в конфуцианстве 1/ Ши цзин; 2/ Шу цзин; 3/ Книга Перемен; 4/ Ли цзи; 5/ Чуньцю и 6/ Юэ-Цзин.
 «» (лат. ; Гексатевх = 6 свитков) — Пятикнижие Моисея и книга Иисуса Навина (Иошуа).
 «Шестикнижие» (; ; Гексабиблос; 1344—1345) — византийская книга законов Константина Арменопула (Гарменопула).
  — перевод всех книг Шестикнижия на староанглийский язык, под редакцией предположительно Эльфрика Грамматика.

См. также 
 Четверокнижие